Whitted ist der Familienname folgender Personen

Ben Whitted (* um 1900), war ein US-amerikanischer Jazz-Musiker (Klarinette, Altsaxophon)
Pharez Whitted,  ist ein US-amerikanischer Soul Jazz-Trompeter, Komponist, Musikproduzent und Hochschullehrer